Берхане Адере Дебала () — эфиопская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции, участница трёх летних Олимпийских игр, чемпионка мира 2003 года.

Спортивная биография 
Берхане Адере принимала участие в трёх летних Олимпийских играх. На играх 1996 года эфиопская бегунья выступила на дистанции 10 000 метров и заняла только 18-е место. Спустя четыре года на аналогичной дистанции Адере вновь прошла в финала, где показала результат 31:40,52 и заняла 12-е место. В 2008 году не летних Олимпийских играх в Пекине Берхане решила попробовать свои силы в марафоне, но не смогла завершить дистанцию.

На чемпионатах мира по лёгкой атлетике лучшим результатом в карьере эфиопской бегуньи является золото чемпионата мира 2003 года на дистанции 10 000 метров. Также Адере является чемпионкой мира 2002 года в полумарафоне.

После 2013 года Адере завершила выступления на крупных международных соревнованиях. В 2018 году возобновила карьеру, став победительницей полумарафона в Брешии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Марафонцы Эфиопии
Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Победители Чикагского марафона